Pietro Ceccarelli ist der Name folgender Personen:

* Pietro Ceccarelli (Bildhauer) (1888–1946), italienischer Bildhauer 
 Pietro Ceccarelli (Schauspieler) (1934–1993), italienischer Schauspieler
 Pietro Ceccarelli (Rugbyspieler) (* 1992), italienischer Rugbyspieler